Muntanyes de Gawilgarh, serralada a les muntanyes Satpura a la regió de Berar, a Maharashtra (Índia)
 Fort de Gawilgarh, fortalesa de les muntanyes Satpura, al districte d'Amravati, a Maharashtra.